Der DFB-Pokal 2014/15 war die 72. Austragung des Fußballpokalwettbewerbs der Männer. Das Finale fand am 30. Mai 2015 statt und wurde im Berliner Olympiastadion ausgetragen.

Pokalsieger wurde erstmals der VfL Wolfsburg mit einem 3:1-Sieg über Borussia Dortmund.

Da der VfL Wolfsburg als DFB-Pokalsieger bereits über die Bundesliga für die Champions League qualifiziert war, kam erstmals die neue Regelung der UEFA zur Anwendung, wonach sich – anders als in den Vorjahren – nicht mehr der Verlierer des Finales für die Europa League qualifizierte, sondern der Sechste der Bundesliga-Abschlusstabelle, der FC Schalke 04, von der 3. Qualifikationsrunde in die Gruppenphase aufrückte und der Siebte, Borussia Dortmund, als zusätzlicher Teilnehmer den freien Platz in der 3. Qualifikationsrunde erhielt.

Es durften keine zwei Mannschaften eines Vereins oder einer Kapitalgesellschaft an den Spielen um den DFB-Vereinspokal teilnehmen.

Teilnehmende Mannschaften 

Für die erste Runde waren 64 Mannschaften sportlich qualifiziert:

Termine 
Die Spielrunden wurden an folgenden Terminen ausgetragen:
 1. Hauptrunde: 15.–18. August 2014
 2. Hauptrunde: 28./29. Oktober 2014
 Achtelfinale: 3./4. März 2015
 Viertelfinale: 7./8. April 2015
 Halbfinale: 28./29. April 2015
 Finale in Berlin: 30. Mai 2015

Übersicht 
Die jeweils obere Mannschaft besaß Heimrecht.

1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen

1. Hauptrunde 
Die Auslosung der ersten Hauptrunde fand am 1. Juni 2014 im Rahmen des ARD-WM-Clubs statt. Die 64 Mannschaften wurden gemäß Reglement des DFB-Pokals in zwei Lostöpfe mit je 32 Mannschaften verteilt. In einem Topf waren die unterklassigen Mannschaften enthalten, die
 sich über die Landesverbände für den DFB-Pokal qualifiziert hatten (24),
 in der Saison 2013/14 in der 2. Bundesliga die letzten Plätze belegt hatten (4),
 in der Saison 2013/14 in der 3. Liga die ersten vier Plätze belegt hatten (4).

Jeder dieser 32 Mannschaften wurde eine Mannschaft aus dem anderen Lostopf zugelost, in dem alle 18 Mannschaften der 1. Bundesliga und die 14 höchstplatzierten der 2. Bundesliga aus der Saison 2013/14 enthalten waren. Das Heimrecht stand den Mannschaften des erstgenannten Topfs zu.

Der deutsche U-21-Nationaltrainer Horst Hrubesch übernahm die Rolle des Ziehungsleiters. Die Begegnungen zog die ARD-Brasilien-Expertin Fernanda Brandão. Die Auslosung ergab folgende Begegnungen (In Klammern ist die Ligaebene angegeben, in der der Verein spielt):

|}

2. Hauptrunde 
In der zweiten Hauptrunde wurde wie in der ersten Runde aus einem Amateur- und einem Profitopf gelost. Solange in beiden Töpfen Mannschaften verblieben waren, wurden Begegnungen zwischen je einer Amateur- und Profimannschaft gelost. Anschließend wurden die Mannschaften aus dem verbleibenden Topf unter sich ausgelost.

Die Begegnungen der zweiten Hauptrunde wurde am 23. August von der mexikanischen TV-Reporterin Vanessa Huppenkothen ausgelost. Ziehungsleiter war der Trainer der deutschen U-19-Fußballnationalmannschaft Marcus Sorg. Die Auslosung ergab folgende Begegnungen (In Klammern ist die Ligaebene angegeben, in der der Verein spielt):

|}

Achtelfinale 
Die Spielpaarungen des Achtelfinales wurden am 29. Oktober 2014 nach der Zweitrundenpartie Hamburg-Bayern im Sportschau Club der ARD ausgelost. Die Lose zog die ARD-Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers; die Rolle des Ziehungsleiters übernahm, wie auch bei der Auslosung zur ersten Hauptrunde, der Trainer der deutschen U-21-Nationalmannschaft Horst Hrubesch.

|}

Viertelfinale 
Die Spielpaarungen des Viertelfinales wurden am 8. März 2015 in der ARD-Sportschau ausgelost. Die Lose zog Nia Künzer; die Rolle des Ziehungsleiters übernahm der Kotrainer der deutschen Nationalmannschaft Thomas Schneider.

|}

Halbfinale 
Die Spielpaarungen des Halbfinals wurden am 8. April 2015 nach der Viertelfinalpartie Bayer Leverkusen gegen Bayern München im Sportschau Club der ARD ausgelost. Die Lose zog Rico Weiler, Spieler des KFC Uerdingen 05. Die Rolle des Ziehungsleiters übernahm, wie auch bei der Auslosung im Achtelfinale, der Trainer der deutschen U-21-Nationalmannschaft, Horst Hrubesch.

|}

Finale 
Das Finale wurde am 30. Mai 2015 im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Dabei kam zum ersten Mal im deutschen Profi-Fußball die Torlinientechnik Hawk-Eye zum Einsatz.

Siegermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

* Ivica Olić (1/–) und Slobodan Medojević (1/–) verließen den Verein während der Saison.

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen des DFB-Pokals 2014/15 aufgeführt. Sie sind nach Anzahl ihrer Treffer sortiert, bei Gleichstand alphabetisch.

Einzelnachweise 

201415
Fußballsaison 2014/15